LCG может означать:
 LHC Computing Grid — грид, спроектированный в CERN и предназначенный для обработки больших объёмов данных, поступающих с LHC (Большой адронный коллайдер, БАК).
 Линейный конгруэнтный генератор — алгоритм генерации псевдослучайных чисел.
 Код IATA аэропорта Ла-Корунья.